Ixodes howelli — вид клещей рода Ixodes из семейства Ixodidae. Северная Америка. Паразитируют на птицах: среди хозяев скалистые ласточки (Petrochelidon pyrrhonota) и некоторые другие птицы (вьюрки и соколы). Вид был впервые описан в 1938 году американским паразитологом Гленом Милтоном Колсом (Glen Milton Kohls, 1905—1986) с соавторами.

Распространение 
Северная Америка: США, в штатах Монтана, Калифорния, Колорадо.

См. также 
 Ixodes mitchelli

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ixodes Информация на сайте Discover Life.

Ixodes
Животные, описанные в 1938 году
Паукообразные Северной Америки
Эндемики США
Паразиты птиц